Zilkens ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Zilkens (1899–1948), deutscher nationalsozialistischer Schriftsteller und Politiker
 Udo Zilkens (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist, Musikpädagoge